Kowalenko oder Kovalenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alissa Kowalenko (* 1987), ukrainische Filmregisseurin und Kamerafrau
 Anastassija Kowalenko (* 1991), ukrainische Billardspielerin
 Andrei Nikolajewitsch Kowalenko (* 1970), russischer Eishockeyspieler
 Anna Kowalenko (* 1991), ukrainische Politikerin, Aktivistin und Journalistin
 Dmytro Kowalenko (* 1977), ukrainischer Fußballspieler
 Ihor Kowalenko (* 1988), lettischer Schachgroßmeister
 Inna Konstantinowna Kowalenko (* 1962), russische Tischtennisspielerin
 Iwan Kowalenko (1919–2001), ukrainischer Dichter und Dissident
 Ljudmyla Kowalenko (* 1989), ukrainische Langstreckenläuferin
 Maksym Kovalenko (* 1982), ukrainischer Chemiker
 Ostap Witaljewitsch Kowalenko (* 2001), russischer Tennisspieler
 Pjotr Petrowitsch Kowalenko (1942–1993), sowjetischer Skispringer

 Stanislaw Kowalenko (* 1997), ukrainischer Sprinter
 Swetlana Alexejewna Kowalenko (1927–2007), sowjetisch-russische Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Valentin Kovalenko (* 1975), usbekischer Fußballschiedsrichter
 Welin Kowalenko (* 1995), bulgarischer Mittelstreckenläufer
 Wiktor Kowalenko (* 1996), ukrainischer Fußballspieler

 Wjatscheslaw Iwanowitsch Kowalenko (1936–2010), sowjetischer Geologe